Џон Бофорт, 1. гроф од Самерсета (Montmorency-Beaufort, 1373 - St Katharine's by the Tower, 16. март 1410)
је био енглески племић из породице Бофорт. Био је први ванбрачни син Џона од Гента и Катарине Свинфорд.

Породично стабло

Референце

Литература 
  
 Jones, Michael K, and Malcolm G. Underwood, The King's Mother: Lady Margaret Beaufort, Countess of Richmond and Derby. Cambridge University Press. see especially. 
 
 

Рођени 1373.
Умрли 1410.
Породица Бофорт